Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1988 проходив у 6 зонах, участь брали 66 клубів. Турнір вдруге проходив під егідою газети «Молодь України». Фінальний турнір відбувся у Кривому Розі.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 

88
УРСР
1988 в українському спорті